Jan Duklan Gromnicki
Jan Paweł Gromnicki
 Jan Tadeusz Gromnicki